НБА в сезоне 1990/1991 — стал 45-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионом стала команда «Чикаго Буллз». В финале «Буллз» победили в пяти играх команду «Лос-Анджелес Лейкерс» и впервые завоевали кубок Ларри О’Брайена.

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 1990-91 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1990/1991